Mitino (}) ist der Name folgender Orte 

 in Bulgarien:
 Mitino (Petritsch), Dorf in der Gemeinde Petritsch

 in Russland:
 in der Oblast Kaliningrad:
 Mitino (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gurjewsk (Stantau, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 in der Oblast Moskau:
 Mitino (Moskau, Moschaisk), Dorf im Rajon Moschaisk
 Mitino (Moskau, Pawlowski Possad), Dorf im Rajon Pawlowski Possad
 in der Stadt Moskau:
 Mitino (Moskau), Stadtteil (Rajon) im Nordwestlichen Verwaltungsbezirk
 in der Oblast Smolensk:
 Mitino (Smolensk), Dorf im Rajon Smolensk
 Mitino (Smolensk, Jelnja), Dorf im Rajon Jelnja
 Mitino (Smolensk, Safonowo), Dorf im Rajon Safonowo
 Mitino (Smolensk, Wjasma), Dorf im Rajon Wjasma
 in der Oblast Wologda:
 Mitino (Wologda, Babuschkina), Dorf im Rajon Babuschkina
 Mitino (Wologda, Belosersk), Dorf im Rajon Belosersk
 Mitino (Wologda, Weliki Ustjug), Dorf im Rajon Ustjug
 in der Udmurtischen Republik:
 Mitino (Udmurtien), Dorf im Rajon Glasow